Il doppio del torneo di tennis Oberstaufen Cup 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karol Beck e Branislav Sekáč che hanno battuto in finale Thomas Strengberger e Clemens Trimmel 2-6, 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 František Čermák /  David Škoch (quarti di finale)
 Paul Baccanello /  Vaughan Snyman (primo turno)

 Tomas Behrend /  Rogier Wassen (semifinali)
 Karol Beck /  Branislav Sekáč (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 2001